Wereldkampioenschap dammen 1968 (match)
 Wereldkampioenschap dammen 1968 (toernooi)